Der Rajon Simferopol (ukrainisch /; russisch /, krimtatarisch Aqmescit rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 150.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.753 km². Zu ihm gehören 3 Siedlungen städtischen Typs, 103 Dörfer sowie 3 Siedlungen, die in 18 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 

Der Rajon liegt im mittleren Westen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Saky, im Norden an den Rajon Krasnohwardijske, im Osten an den Rajon Bilohirsk, im Südosten an die Stadt Aluschta, im Süden und Südwesten an den Rajon Bachtschyssaraj und im Westen auf einem kurzen Stück an die Kalamita-Bucht des Schwarzen Meers. Er umschließt die namensgebende Stadt Simferopol vollständig, diese ist aber selbst kein Teil desselben.

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Angaben nach der Volkszählung 2001:

Einzelnachweise

Weblinks 

Simferopol